

Patronymie 

 François Hippolyte Désiré Mantion (1825-1897), ingénieur polytechnicien français
 Jean-Claude Mantion, espion français

Voir aussi 
 Mantion, une entreprise française